Волко́нские — русский княжеский род, который предположительно происходит от черниговской ветви Рюриковичей. Его ветвями являются роды Репниных-Волконских и Светлейших князей Волконских.

При подаче документов для внесения рода в Бархатную книгу были предоставлены две родословные росписи князей Волконских: (01 сентября 1686) окольничим князем Федулом Федоровичем Волконским и (18 января 1687) окольничим князем Фёдором Львовичем Волконским, а (15 февраля 1687) подана челобитная о выписке из летописца, хранящегося в Троице-Сергиевом монастыре, о погибших (1380) князьях Фёдоре Тарусском и его брате Мстиславе, которая была предоставлена (13 марта 1687). Для доказательства происхождения от Конинских князей были предоставлены две царские грамоты датируемых (1519—1537 и 1541). В мае 1688 года боярин князь Иван Борисович Репнин, князь Константин Осипович Щербатов и князь Михаил Иванович Лыков подали протест против внесения родословия князей Волконских в родословную книгу в главу Черниговских князей, на что были предоставлены выписки из завершённых родословных местнических дел князей Волконских.

Происхождение и история рода 
Родословцы называют родоначальником Волконских Ивана Толстую Голову, одного из сыновей Юрия Тарусского. Его потомки приобрели вотчины на берегах реки Волкони в Алексинском уезде. Удел по его центру — не сохранившемуся до наших дней городу Волконску (Волконе) — стал называться Волконским княжеством, а княжеский род Волконским. Московская усадьба Волконских дала название улице Волхонка.

Старшая ветвь 
От сыновей Фёдора тарусского (сына или внука Ивана Толстой Головы) пошли три ветви князей Волконских. Старшая ветвь, происходящая от князя Константина Фёдоровича, в начале XVI века разделилась на три отрасли, родоначальниками которых стали князья Дмитрий, Петр-Верига и Ипат-Потул Васильевичи.
 Пётр Васильевич второй воевода передового полка в походах Витебск (1515 и 1519), служил третьим воеводой в Туле (июнь 1521) — в этом году большая татарская орда крымского хана Мехмеда Герая была встречены на южнорусской границе в районе Тулы небольшим московским войском, среди воевод которого был князь Пётр Верига Волконский. В скоротечном бою русское войско было разбито; среди убитых был и князь Пётр Васильевич.
 Ипат Васильевич вместе с братом Дмитрием «по татарским вестям» был в Туле пятым воеводой (1519), второй воевода «на Туле за городом» (1537), крымские татары перебили небольшой конный отряд под командованием Ипата «Потула» Волконского, сам воевода погиб († 1541), а противник бросился «изгоном» на Одоев.

Из потомков Дмитрия — Федул Федорович и Владимир Иванович были в конце XVII века окольничими. Иван Фёдорович Чермный Волконский († 1641) — сын боярский и голова, затем воевода, старший из 4 сыновей князя Фёдора Ивановича Волконского, правнука Василия Константиновича Волконского, родоначальника старшей ветви князей Волконских. Потомок Владимира Ивановича в шестом поколении — фельдмаршал Петр Михайлович Волконский, родоначальник ветви светлейших князей Волконских.

Из потомков Петра-Вериги Иван Феодорович, по прозванию Лось, был начальником артиллерии при осаде Тулы (1607); другие представители ветви были воеводами, стольниками и окольничими. Ветвь пресеклась в 1675 году со смертью бездетного князя Василия Богдановича Волконского-Веригины.

Из потомков Ипата-Потула, Дмитрий, Семен, Тимофей Ивановичи и сыновья первого из них: Юрий и Яков, убиты в бою под Конотопом (1659), но ветвь на этом не пресеклась, и в конце XIX века ещё имелся один её представитель.

Вторая ветвь 
Вторая ветвь рода Волконских в середине XVI века разделилась на две отрасли, родоначальниками которых были князья Тимофей и Роман Александровичи.

Из потомков Тимофея, внук Фёдор-Мерин Иванович Волконский имел 3-х сыновей, Фёдора, Петра и Ивана, которые ненадолго продолжили род. Фёдор Фёдорович († 1665) первым в роде был пожалован в бояре (1651).

Из сыновей Романа Александровича, Андрей Романович Волконский (Бык) был при Иване Грозном воеводой в Торопце. Непосредственно исполнял приказ царя Фёдора Иоанновича об основании и строительстве Белгорода. Эта ветвь пресеклась в конце XVII века.

У другого сына Романа Александровича, Рыльского воеводы Константина Романовича, были сыновья: Фёдор воевода в Путивле (убит 1607) сторонниками Лжедмитрия II: «убит от вора Петрушки»; оставил 3-х сыновей — Михаила и бездетных Ивана стольник, воевода в Бежецком Верхе (1630), Торжке (1632—1633), Кашире (1635). Юрия, Григорий (руководитель многих Приказов; оставил единственного бездетного сына), Михаил Константинович воевода в Тобольске и Боровске, павший (1610) при защите Пафнутьево-Боровского монастыря от поляков.

Правнук Михаила Константиновича, стольник Никита Фёдорович Волконский († 1740) был придворным шутом при Анне Иоанновне, а его сын Михаил Никитич (1713—1786) стал генерал-аншефом. Потомство Михаила Константиновича внесено в V часть родословной книги Владимирской, Московской, Тверской и Тульской губерний.

Правнук Фёдора Константиновича Кривого, Михаил Андреевич († 1709), был крупным вотчинником, окольничим при Петре Великом, воеводой в Полтаве, участник Петровских походов. Его внук, Сергей Фёдорович, — прадед Льва Толстого (через сына Николая Сергеевича и внучку Марию Николаевну). Другой внук, Семен Фёдорович Волконский (1703—1768) участвовал в Семилетней войне, Петром III был произведён в генерал-аншефы.

Сын Семёна Фёдоровича — Григорий Семёнович Волконский (1742—1824) был оренбургским генерал-губернатором и членом Государственного Совета. Его дети:

 Репнин-Волконский, Николай Григорьевич — генерал;
 Егермейстер Никита Григорьевич († 1844), сын которого, Александр († 1878 бездетным) был посланником в Мадриде;
 Дочь Софья (1785—1868), замужем за дальним родственником — фельдмаршалом Петром Михайловичем;
 Сергей Григорьевич Волконский — декабрист.

Сын последнего от брака с воспетой Некрасовым Марией Николаевной Раевской — Михаил (1832—1909) служил по ведомству народного просвещения. В 1876 году в чине тайного советника был назначен попечителем Петербургского учебного округа, с 1882 года — товарищ министра народного просвещения. Обер-гофмейстер, он также являлся членом Государственного Совета и в числе прочих изображён на огромной картине И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного Совета» (экспонируется в Русском музее).

Жена Михаила Сергеевича — Елизавета Григорьевна (1838—1897), внучка Петра Михайловича Волконского, автор богословских работ по католической апологетике, первая женщина-богослов в истории России, также написала большой научный труд по истории своего рода — «Род князей Волконских», изданный в Петербурге (1900).

Внук декабриста князь Сергей Михайлович (1860—1937) — театральный деятель (в 1899—1901 директор Императорских Театров), художественный критик, прозаик, педагог, прославился как знаток искусства. В эмиграции был директором русской консерватории в Париже, умер в США. Оставил «Мои воспоминания» в двух томах, изданные в 1992 году и в России.

Его брат — камергер Владимир Михайлович (1868—1953) придерживался прямо противоположных убеждений, нежели дед-декабрист. Член Союза Русского Народа (черносотенец), избирался депутатом Государственной думы 3-го и 4-го созывов, где был товарищем (заместителем) председателя. В думе примыкал к правому крылу. В 1915—1916 годы — товарищ министра внутренних дел. В январе 1917 года его избрали петроградским предводителем дворянства. В эмиграции князь Волконский — один из руководителей монархического союза в Берлине.

Праправнук декабриста князь Андрей Михайлович (1933—2008) — русский композитор, клавесинист, дирижёр. Сын, князь Пеэтер Волконский (род. 1954), известный эстонский рок-музыкант, актёр и постановщик.

Генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Волконский († 1835) был посланником в Константинополе.

Эта ветвь рода внесена в V часть родословной книги Владимирской, Вологодской, Московской, Тамбовской и Тверской губерний.

Младшая ветвь 
Из младшей ветви (потомство Федора Федоровича) Петр Афанасьевич был полковым воеводой на Оке (1565), устроил Перемышльскую засеку (1572); Иван Михайлович (убит 1633) под Смоленском. Князь Пётр Андреевич «Глазун» служил воеводой в Стародубе Северском, Костроме, Можайске и Пелыме. Его старший сын Яков Петрович — воевода в Чугуеве, Торопце, Вильно, Витебске, Севске и Якутске.
Представители третьей ветви князей Волконских приняли деятельное участие в политической жизни России в начале XX века. Князь Николай Сергеевич (1848—1910), действительный статский советник, землевладелец, состоял в партии октябристов (член ЦК этой партии), был депутатом Государственной думы 1-го и 3-го созывов. В Думе он изредка выступал против левых, за что получил прозвище «сердитого князя». Членами III Государственной думы являлись и его братья: родной — Сергей Сергеевич и двоюродный — Владимир Викторович.

Эта ветвь внесена в V часть родословной книги Воронежской, Калужской, Московской, Тамбовской и Тульской губерний.

Известные представители 
 Князь Волконский Михаил Константинович (павший 1610) — князь, воевода и окольничий.
 Князь Волконский Григорий Константинович — воевода в Белгороде (1600), Кашире (1614).
 Князь Волконский Фёдор Иванович — воевода в Костроме (1611), Ельце (1614), Кашире (1619).
 Князь Волконский Пётр Андреевич — воевода в Стародубе (1614—1615), Костроме (1618—1619), Можайске (1626—1627), Пелыме (1638—1639).
 Князь Волконский Пётр Васильевич — воевода в Царёвококшайске (1614—1615), Яранске (1616), Березове (1618).
 Князь Волконский Иван Андреевич — воевода в Сапожке (1615).
 Князь Волконский Григорий Андреевич — воевода в Венёве (1615), Кашире (1632—1634), Севске (1641).
 Князь Волконский Никита Андреевич — воевода в Рыльске (1616—1617), Угличе (1619), Пелыме (1620).
 Князь Волконский Андрей Дмитриевич — воевода в Сапожке (1617—1619).
 Князь Волконский Иван Фёдорович Лось — воевода в Тобольске (1620—1623).
 Князь Волконский Пётр Борисович — воевода в Крапивне (1622), Кашире (1624—1625).
 Князь Волконский Иван Фёдорович Черемной — воевода в Переславле-Рязанском (1625—1627), Вологде (1636—1639).
 Князь Волконский Лев Михайлович — воевода в Березове (1625—1637), Царицыне (1630), Орле (1646—1647).
 Князь Волконский Семён Фёдорович — воевода в Рыльске (1626—1628), Терках (1630—1631), Орле (1642—1644).
 Князь Волконский Андрей Михайлович — стольник патриарха Филарета (1627), московский дворянин, стольник (1636—1668).
 Князь Волконский Василий Богданович — стольник (1627—1668), окольничий (1668), воевода в Астрахани (1652—1655), Переславле-Южном (1660).
 Князь Волконский Василий Романович — московский дворянин (1627—1640).
 Князь Волконский Иван Михайлович — воевода в Кузнецке (1629—1631).
 Князь Волконский Василий Михайлович — воевода во Владимире на Клязьме (1629).
 Князь Волконский Фёдор Фёдорович Шериха — воевода в Таре (1629—1631), Боровске (1634), Ельце (1641—1643), Брянске (1654—1655).
 Князь Волконский Фёдор Фёдорович — стольник, потом окольничий, боярин, воевода в Ливнах (1629—1631), Калуге (1633), Путивле (1636), Киеве (1654), Уфе (1662—1663), Мензелинске (1663).
 Князь Волконский Юрий Фёдорович — воевода в Бежецком-Верхе (1630), Кашире (1634).
 Князь Волконский Пётр Фёдорович Меринок — воевода в Костроме (1630), Уфе (1636—1638), Путивле (1641—1642).
 Князь Волконский Иван Михайлович Хромой — тульский городовой дворянин (1627), московский дворянин (1640—1668), воевода в Болхове (1638—1639).
 Князь Волконский Иван Фёдорович — Меринов — стольник, воевода в Усерде (1638—1639).
 Князь Волконский Лев Фёдорович — воевода в Астрахани (1638—1640).
 Князь Волконский Дмитрий — воевода в Лебедяни (1640).
 Князь Волконский NN — воевода в Данкове (1641).
 Князь Волконский Михаил Иванович — стольник, воевода в Хотмыжске (1645—1647), Пскове (1662—1663), Путивле (1668—1669), Брянске (1675).
 Князь Волконский Иван Михайлович Хромой — воевода в Осколе (1647—1648), Усмани (1651).
 Князь Волконский Иван Петрович — воевода в Лихвине (1647—1648).
 Князь Волконский Пётр Иванович Черемной — воевода в Ряжске (1647—1649).
 Князь Волконский Василий Дмитриевич — воевода в Сапожке (1648).
 Князь Волконский Семён Романович — воевода в Ростове (1648—1649).
 Князь Волконский Яков Петрович — воевода в Царёво-Алексееве городе (1651), Торопце (1661—1662), Витебске (1662—1665), Севске (1668), Якутске (1670—1675).
 Князь Волконский Иван Михайлович Меньшой — воевода в Курске (1651), Суздале (1654—1656).
 Князь Волконский Александр Андреевич — стряпчий (1658), стольник (1676—1686).
 Князь Волконский Иван — воевода в Рыльске (1659).
 Князь Волконский Игнатий Григорьевич — стольник, воевода в Чернигове (1662—1665), Стародубе (Северском) (1668).
 Князь Волконский Василий — воевода в Нижнем-Новгороде (1667).
 Князь Волконский Григорий Яковлевич — воевода в Севске (1668).
 Князь Волконский Василий Иванович — стольник царицы Натальи Кирилловны (1671 −1676), стольник (1677—1692).
 Князь Волконский Владимир Андреевич — стольник (1658—1686), воевода в Саранске (1671—1672), Нежине (1672), Переславле-Южном (1675).
 Князь Волконский Фёдор Львович Орлёнок — стольник, воевода в Белгороде (1675), Переславле-Рязанском (1676).
 Князь Волконский Андрей Иванович — стольник (1680—1692).
 Князь Волконский Василий Григорьевич — стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1686—1692).
 Князь Волконский Гаврила Степанович — стольник, воевода в Таре (1687—1689).
 Князь Волконский Фёдор Фёдорович — окольничий, воевода в Чернигове (1689).
 Князь Волконский Иван Афанасьевич — стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1692).
 Князь Черемной-Волконский Фёдор Иванович — стольник патриарха Филарета (1627—1629),
 Князь Черемной-Волконский Иван Фёдорович — московский дворянин (1629—1640), († 1642).
 Князь Черемной-Волконский Михаил Иванович — стольник (1629).
 Князь Черемной-Волконский Фёдор Фёдорович — московский дворянин (1636).
 Князь Черемной-Волконский Иван Иванович — стольник (1636—1676).
 Князь Черемной-Волконский Владимир Иванович — стольник (1640—1676), окольничий (1692).
 Князь Черемной-Волконский Давыд Иванович — стольник (1640—1676).
 Князь Волконский Николай Осипович

Легенда о незаконном происхождении 
Возникавшие в среде сопернических родов в ходе местнических, землевладельческих и иных столкновений, имевшие в своей основе реальный факт, сплетню или, как определён историком Н.П. Лихачёвым — генеалогический пасквиль, который иногда превращался в развёрнутое обстоятельное повествование, тайно хранившееся в родовом архиве или, наоборот, получившее хождение среди заинтересованных в "хуле" родов. Наиболее известный памятник этого типа  — легенда о незаконном происхождении князей Волконских, неоднократно использовавшаяся их соперниками. Один из ранних её списков находился в рассматриваемом местническом деле патриаршего боярина Семёна Васильевича Колтовского с князем и окольничем Григорием Константиновичем Волконским (1626). Это конспективно изложенная история скандальной любви тарусского князя Юрия Михайловича и "проскурницыной дочери" "девки Апы", которую ему пришлось оставить по настоянию смоленского архиепископа Фотия. Ко времени рассмотрения местнического спора, князьям Волконским, уже приходилось с ней сталкиваться, почему они потребовали сведений о первоисточнике. Как оказалось С.В. Колтовский списал её у Ляпуновых, которые местничали с Волконскими (1625). Бытовала легенда, видимо широко и к Ляпуновым попала тоже "от друзей". В дальнейшем она вошла в некоторые списки родословных книг и восходит к челобитной Колтовских (1627). Историк А.В. Шеков полагает, что возникла легенда ранее и, возможно, в среде самих потомков тарусских князей, когда они начинали в своей массе входить в государев двор и местничать между собой.

См. также 

 Категория: Волконские.

Литература 
 
 
 
 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Князья Волконский. стр. 327-508. 
 
 
 
Сост. граф Александр Бобринский.  Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть I. Князья Волконские. стр. 65-67. ISBN 978-5-88923-484-5.

Примечания

Ссылки 
 Материалы о современных Волконских, собранные Н. Ф. Иконниковым и Ж. Ферраном
 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы